La Paglia o LaPaglia es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Anthony LaPaglia (1959-), actor australiano, hermano de Jonathan LaPaglia
César La Paglia (1979-), futbolista argentino;
Jonathan LaPaglia (1969-), actor australiano, hermano de Anthony LaPaglia